Федеральная целевая программа (сокр. ФЦП) в России — это комплекс мероприятий, обеспечивающих эффективное решение задач, требующих государственной поддержки, увязанный по: ресурсам, исполнителям, срокам осуществления.

Одним из первых законов, определявших методологию разработки и реализации ФЦП, был Федеральный закон РФ № 60-ФЗ «О поставках продукции для федеральных государственных нужд» от 13 декабря 1994 г.

Список ФЦП 

Неполный перечень действовавших, а также проектов федеральных целевых программ по состоянию на 01.01.2021.

Критика 
В 2006 году Министерство экономического развития Российской Федерации заявило о провале шести федеральных целевых программ и предложило правительству их закрыть. Это были, в частности, программы по утилизации вооружений и военной техники, по сокращению различий в социально-экономическом положении регионов.

Кандидат биологических наук, доктор философии по зоологии Принстонского университета, заведующий сектором молекулярной биологии ИППИ РАН, ведущий научный сотрудник факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ имени М. В. Ломоносова, доцент кафедры технологий моделирования сложных систем факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ Г. А. Базыкин в газете «Троицкий вариант — Наука» отметил, что.

Примечания

Ссылки 
 Перечень федеральных целевых программ, предусмотренных к финансированию из федерального бюджета на 2018 год.
 

Экономика России